Шере () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Жуль Шере ( 31 травня, 1836, Париж — 23 вересня, 1932) — рекламний художник з Франції 19 століття.

Див. також
 Шерре